Вотервил има више значења:
 Вотервил (Ајова)
 Вотервил (Вашингтон)
 Вотервил (Њујорк)
 Вотервил (Канзас)
 Вотервил (Мејн)
 Вотервил (Минесота)
 Вотервил (Охајо)